Le tournoi de tennis de Fort Lauderdale est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1973 se dispute du  au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gail Sherriff et Virginia Wade.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Fort Lauderdale
 Saison 1973 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1973
Fort Lauderdale
Tennis aux États-Unis en 1973
Sport en février 1973
Tennis en mars 1973